Een periode kan betekenen:

Periode (wiskunde), de argumentwaarde tussen twee identieke beelden
Tijdsinterval
een periode in de geschiedenis, zie periodisering, 
Periode (tijdperk), een tijdperk in de geologische geschiedenis
Periode (natuurkunde), tweemaal de tijd tussen twee nuldoorgangen van bijvoorbeeld een slinger
Periode (signaal), het gedeelte van een signaal dat steeds wordt herhaald
Rotatieperiode, de tijd die een hemellichaam nodig heeft om één rotatie uit te voeren rond de rotatieas
Omlooptijd (astronomie), ook wel Periode (P) genoemd): de tijd die een hemellichaam er over doet om een keer om het hemellichaam waar het een satelliet van is te draaien
Boekingsperiode,  de periode waarin een economische activiteit wordt geregistreerd in de boekhouding
De menstruatie
Periode (scheikunde), onderdeel van de classificatie van elementen in het periodiek systeem 

Een periodiek is een regelmatig verschijnend geschrift; zie Tijdschrift.